Max Kruse est le nom de plusieurs personnalités allemandes :

 Max Kruse (1854–1942), sculpteur ayant appartenu à la Berliner Secession
 Max Kruse (né en 1921), auteur de livres pour enfants (série Plodoc, Diplodocus de choc)
 Max Kruse (né en 1988), joueur de football.